Сенома́нская вода́ За́падной Сиби́ри — вода, добываемая в Западной Сибири из отложений сеноманского яруса верхнего мела. Используется в нефтедобыче: ею заполняют пустоты, образующиеся при выкачивании нефти. Она подходит для этого лучше, чем речная вода данного региона, вследствие более высокого коэффициента вытеснения (на 5—8 %), а также низкого содержания растворённого кислорода и углекислого газа.

В зоне основных месторождений нефти Западной Сибири водоносные породы аптского, альбского и сеноманского яруса образуют общий апт-сеноманский водоносный комплекс, залегающий на глубинах от 680 до 860 м. Вода там течёт по слоям песчаника, песка, алевролита и глины. Вода, текущая по сеноманским отложениям, имеет высокую минерализацию 15—17 г/л (в основном за счёт хлорида натрия).

Использование 
Опыт, полученный на месторождениях Западной Сибири, показывает, что добычу этой воды лучше вести через скважины, пробурённые кустами возле крутонаклонных сепараторов, и производить сбор воды по лучевой схеме.

В Западно-сибирских нефтяных месторождениях, как правило, не нужна специальная подготовка для закачки воды. Для этой цели используется либо надземная, либо подземная кустовая станция.

Схема заводнения 
Количество необходимой для добычи воды определяется дефицитом для закачки.

Как правило, при закачке в пласт вода подвергается очистке от механических примесей и дегазации.

Пластовая вода под остаточным давлением и сеноманская вода от скважин поступают в отстойники, где очищаются от примесей, нефтепродуктов и растворённого в воде газа. Затем вода переливается в буферную ёмкость, которая служит как регулятор для обеспечения стабильного режима работы насосов. Из буферной ёмкости вода забирается насосами крутонаклонного сепаратора по высоконапорным магистральным водоводам, попадая в блок распределительной гребёнки, откуда по отдельным водоводам течёт в нагнетательные скважины.

Влияние на окружающую среду 
Техногенные аварии с разливом сеноманских вод на земной поверхности могут нести негативные последствия для окружающей среды. Разливы высокоминерализованных вод приводят к уничтожению болотных растительных сообществ на значительных площадях. В местностях с малыми уклонами вымывание солоноватых вод происходит медленно, из-за чего возрождение флоры может растянуться на многие десятилетия.

Примечания

Литература 
  ()

Ссылки 
 
 
 

Подземные воды
Меловой период
Нефтедобыча
Западная Сибирь
Геология России